Акинф:

 Акинф Гаврилович Великий — боярин, сын боярина Гаврилы Алексича, родоначальник рода Акинфовых
 Акинф Фёдорович Шуба — боярин серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго